Glenfaba peut désigner :
 Glenfaba, un sheading de l'île de Man ;
 Glenfaba, une circonscription de l'île de Man.